Localidades no Japão
Fuchū (Tóquio)
Fuchū (Hiroshima)
Fuchū (Aki)

Desambiguações de topônimos